Ключковский — фамилия.

Известные носители 
 Ключковский, Юрий Богданович (род. 1949) — украинский политик.
 Ключковский, Яцек (род. 1953) — польский дипломат.

См. также 
 Ключковка
 Новоключниковский